

Armamenti 
Gatling – arma a canne rotanti
Arma a canne rotanti moderna – chiamate anche mitragliatrici Gatling
Mitragliatrice ad azionamento manuale

Persone 
Richard Jordan Gatling – inventore dell'omonima mitragliatrice
Chris Gatling – cestista statunitense